The Lonely Road (1923), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Victor Schertzinger
The Lonely Road (1936), een Britse dramafilm onder regie van James Flood